Альбиновский — фамилия. Известные носители:

 Альбиновский, Ксенофонт Осипович (1838—1868) — русский писатель.
 Альбиновская-Минкевич, София Юлиановна (1886—1971) — польская, украинская и советская художница, живописец и график.